Mondiali 1964 può riferirsi ai seguenti campionati mondiali sportivi disputati nel 1964:

Automobilismo 
Campionato mondiale di Formula 1 1964 – 15ª edizione

Ciclismo 
Campionati del mondo di ciclismo su pista 1964 – 61ª edizione
Campionati del mondo di ciclismo su strada 1964 – 37ª edizione

Ciclismo indoor 
Campionati del mondo di ciclismo indoor 1964 – 9ª edizione

Ciclocross 
Campionati del mondo di ciclocross 1964 – 15ª edizione

Curling 
Campionato mondiale di curling maschile 1964 – 6ª edizione

Hockey su ghiaccio 
Campionato mondiale di hockey su ghiaccio 1964 – 31ª edizione

Hockey su pista 
Campionato mondiale maschile di hockey su pista 1964 – 16ª edizione

Motociclismo 
Motomondiale 1964 – 16ª edizione

Motocross 
Campionato mondiale di motocross 1964 – 8ª edizione

Motonautica 
Campionato mondiale classe 1 offshore 1964 – 1ª edizione

Pallacanestro 
Campionato mondiale femminile di pallacanestro 1964 – 4ª edizione

Pallamano 
Campionato mondiale di pallamano maschile 1964 – 5ª edizione

Pattinaggio di figura 
Campionati mondiali di pattinaggio di figura 1964 – 54ª edizione

Pattinaggio di velocità 
Campionati mondiali completi di pattinaggio di velocità 1964 – 56ª edizione

Sci alpino 
Campionati mondiali di sci alpino 1964 – 18ª edizione

Sci di fondo 
Campionati mondiali di sci nordico 1964 – 25ª edizione

Sollevamento pesi 
Campionati mondiali di sollevamento pesi 1964 – 39ª edizione

Trampolino elastico 
Campionati mondiali di trampolino elastico 1964 – 1ª edizione